Ниже представлен список главных тренеров хоккейного клуба «Авангард» (Омск) с 1950 года и по настоящее время. За всю историю у клуба было 24 главных тренеров.

Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Белоусов В. К., который выиграл 1 титул Чемпионата России, один Кубок Европы и три медали: 2 серебра — Чемпионат России, Континентальный кубок и одна бронза Чемпионата России.Нынешний тренер команды канадец Боб Хартли.

Список главных тренеров

Леонид Киселёв (1987—1997)

Владимир Голубович (1997—1999)

Геннадий Цыгуров (1999—2002)

Иван Глинка (2002—2003)

Эра Белоусова (2003—2007) 

 23 октября 2003 года «Авангард» отправляет в отставку Сергея Герсонского и приглашает Валерия Белоусова, команда к этому времени занимала довольно низкое для себя 13 место. Результат не заставил себя ждать, в следующих 19 играх команда потерпела всего 2 поражения, а в остальных неизменно набирала очки. В итоге команда заняла 3 место в регулярном чемпионате и в 1/4 финала встретилась с московским Динамо: счет в серии 3-0 (1:0, 1:0 ОТ, 2:1); в полуфинале была разгромлена «Лада» Тольятти: счет в серии 3-0 (3:1, 6:0, 1:0), причем в третьем матче «Лада» в знак протеста покинула площадку и игра не была доиграна. В финале «Авангард», ведомый Белоусовым, встретился с Металлург Мг, первые два матча в Магнитогорске «Авангард» проиграл (1:4, 1:2 Б). В Омске Ястребам удалось сравнять счет в серии 2-2 (2:1 Б, 3:2), причём впервые «Авангарду» удалось одержать победу по буллитам в Плей-офф. Пятый матч серии прошёл в Магнитогорске, счет (0:0) по окончании основного времени матча красноречиво свидетельствовал, что обе команды были не готовы рисковать, судьба чемпионства решилась в серии послематчевых штрафных бросков, где более хладнокровными оказались игроки Авангарда. «Авангарду» второй раз удалось отыграться при счёте в серии 0-2 и выиграть 3-2. «Авангард» впервые выиграл золотые медали Чемпионата России, совершив беспрецедентный прыжок по ходу сезона с 13 на 1 место.
 Сезон 2004/2005 года команда до конца ноября не могла найти «свою игу», победы чередовались с поражениями, самым тяжелым периодом оказался 11-18 сентября: «Авангард» потерпел 4 поражения подряд с общей разнице забитых-пропущенных голов −10, включая поражение на родном льду от аутсайдера чемпионата московского Спартака 1:5. Переломным моментом оказался матч с Северсталью 22 ноября, в этом матче дебютировал на родном льду Яромир Ягр, команда победила со счетом 4:1 и выдала после этого 10 матчевую серию игр без поражений. С 13 по 16 января в Санкт-Петербурге прошел Кубок европейских чемпионов, чемпионы 6 стран Европы должны были определить сильнейшую команду старого света, Россию на данном турнире представлял Омский Авангард. На групповом этапе Ястребы встретились со словацкой Дуклой и шведским ХВ-71 (победив соответственно 6:1 и 9:0). В финале 16 января «Авангард» встретился с Кярпят (Финляндия), основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное время на 75-й минуте матча с выверенного паса Никиты Никитина Яромир Ягр «вколотил» шайбу в сетку ворот финского вратаря. Авангард стал клубным чемпионом Европы. По завершении турнира «Авангард» выдал 10 матчевую победную серию игр в Чемпионате России. Регулярный сезон команда завершила на 6 месте и в 1/4 финала встретилась с прошлогодним соперником по финалу Металлург Мг, эта серия в точности повторила финал 2003/2004 года: в Магнитогорске два поражения 2:5, 1:2 и счет в серии 0-2, в Омске две победы 4:1, 4:2 (счет в серии сравнялся 2-2) и пятый решающий матч в Магнитогорске — победа «Авангарда» в овертайме 4:3, причем ястребы сравняли счет в матче, заменив вратаря на шестого полевого игрока за 45 секунд до конца игры (автор гола Максим Сушинский), в овертайме сольный проход Яромира Ягра через всю площадку принес «Авангарду» победу. В полуфинале «Авангард» встретился с московским Динамо, счет в серии 1-3 (3:2 Б, 0:11, 0:1, 1:3), серия запомнилась большим количеством судейских ошибок в пользу Динамо, ключевая из которых произошла в 3 матче серии в Омске, при равной игре на 48 минуте Мирнов бросает по воротам и шайба от штанги залетает за спину Мараклу, арбитр за воротами не зажигает фонарь. Главный судья Кадыров едет смотреть «кино», томительная пауза и Кадыров показывает на центр — 0:1. Впоследствии было доказано что гола не было, так как шайба не может по законам физики удариться сначала об одну штангу, затем об другую и при этом пересечь линию ворот. «Авангарду» пришлось играть в утешительном раунде за бронзовые медали с Локомотивом: 3:6, 4:5 и итоговое 4 место.
 В сезоне 2005/2006 года команда прыгнула «выше головы», при посредственной игре в регулярном чемпионате, Авангарду удалось занять 4 место и в Плей-офф команда дошла до финала Чемпионата России. В 1/8 финала Ястребы встретились со СКА (Санкт-Петербург), счет в серии 3-0 (3:0, 5:1, 3:1). В 1/4 омичи померились силами с другим армейским клубом — ЦСКА, счет в серии 3-0 (3:0, 6:1, 3:2). А в 1/2 финала Авангард «схлестнулся» с принципиальным соперником последних 3-х лет — Металлургом Мг. Первые два матча прошли на домашней площадке «сталеваров», в первом матче победили Ястребы 2:1 ОТ, а во втором Магнитка 4:3. В Омске Авангард дважды огорчил гостей: 3:2 ОТ, 3:2 ОТ и вышел в финал, выбив из розыгрыша чемпионата до селе казавшуюся непобедимой команду Дейва Кинга. В финале Авангард не смог противостоять на равных казанскому Ак Барсу и уступил три раза кряду: 6:1, 2:0, 3:1. Таким образом команда завоевала серебряные медали чемпионата.
 Сезон 2006/2007 года команда прошла на одном дыхании, на равных соперничая с казанским Ак Барсом, Авангард занял 2 место, отстав от победителя регулярного чемпионата на 9 очков. Из результатов самыми запоминающимся стали: выездная победа над Крыльями Советов 17:1 (самая крупная победа на высшем уровне) и самый поздний матч Авангарда в Чемпионате России, состоявшийся 6 марта 2007 года (начало матча 22:30), завершившийся победой «Омских Ястребов» со счетом 5:0. В 1/8 финала Авангард встретился с Витязем, счет в серии 3-0 (5:1, 5:0, 1:0), в четвертьфинале Ястребы скрестили клюшки с ярославским Локомотивом, счет в серии 3-1 (5:2, 3:4, 2:0, 4:3 ОТ). В полуфинале в соперники Авангарду, в 4 раз подряд, достался Металлург Мг. На этот раз победу в серии праздновала Магнитка, счет в серии 1-3 (1:3, 2:1, 3:4, 2:5). Таким образом команда завоевала бронзовые медали.
 Сезон 2007/2008 года для Авангарда сложился тяжелым, победы чередовались с поражениями, общественное мнение считало что от ястребов отвернулась фортуна в связи с переездом в новую десятитысячную Арену-Омск. Руководство клуба дало карт — бланш Валерию Белоусову, который доказывал в прошлом, что умеет выводить команду в боеспособное состояние к середине сезона и решающим играм, однако прогресса в игре ястребов не наблюдалось. К концу декабря 2007 года команда расположилась на 10 месте и были приняты меры: 28 декабря 2007 года в клубе введена новая должность генерального менеджера, которую занял Анатолий Федорович Бардин, первым решением которого стало увольнение Валерия Белоусова и всего тренерского штаба в отставку. Новым главным тренером был назначен Сергей Герсонский.

«Тренерская чехарда» (2007—2009) 
 29 декабря 2007 главным тренером «Авангарда» был назначен Сергей Герсонский, для которого появление на тренерском мостике ястребов стало уже вторым, первая попытка ему не удалась и он был отправлен в отставку, однако и при втором пришествии Герсонского «Авангард» лихорадило, единственного чего он добился это 5-ти матчевой серии побед на финише регулярного чемпионата и итоговое 8 место. В 1/8 финала «Авангард» встретился с московским Динамо и уступило в серии со счетом 1-3 (3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 2:3, 2:3), таким образом «Авангард» впервые за 13 лет не прошел в 1/4 финала и прервалась семилетняя серия выхода команды в полуфиналы.
 В сезоне 2008/2009 Сергею Герсонскому дали проработать всего 6 матчей, в которых «Авангард» потерпел 4 поражения, после чего он был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Никитин. «Авангард» под руководством Никитина провел 5 матчей и все пять игр выигрывали, в это время руководство клуба вело поиски зарубежного тренера, 26 сентября Уэйн Флемминг был назначен главным тренером омского «Авангарда». Команда провела несколько удачных игр, однако 13 октября 2008 года произошла трагедия, в матче в Чехове с Витязем за несколько минут до конца матча остановилось сердце «великолепной семерки» омского Авангарда Алексея Черепанова, в 22:45 врачи констатировали смерть хоккеиста. Это был большой удар для команды от которого она не смогла отправиться до конца сезона. 30 января 2009 года «Авангард» и Уэйн Флемминг расторгли трудовые отношения по соглашению сторон, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Никитин. Команда, благодаря гостевой победе Металлург Мг над Северсталью в последнем туре, сохранила за собой 16 место и получила шанс реабилитироваться в плей-офф. С задачей «Авангард» справился, в 1/8 финала был обыгран действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата Салават Юлаев со счетом 3-1 в серии (2:3 ОТ, 1:0 Б, 3:2 ОТ, 4:1), в полуфинале команде не хватило 15 секунд чтоб сотворить вторую сенсацию переиграв 2 команду КХЛ «Ак Барс», счет в серии 2-3 (2:0, 2:3 Б, 4:2, 1:11, 2:3 ОТ). Команда заняла 8 место. 14 апреля 2009 года Игорь Никитин был утвержден на посту главного тренера «Авангарда».
 В сезоне 2009/2010 команда выступала достаточно уверенно, было несколько спадов в игре, однако «Авангард» был в верхней части таблице. Но в конце регулярного чемпионата у команды произошел спад, в последних семи матчах «Авангард» набрал всего 4 очка и скатился на 5 место в Восточной конференции. Необычный случай случился в день первого матча «Авангарда» в плей-офф, генеральный менеджер Анатолий Бардин сообщил об усилении тренерского штаба клуба «Авангард». Главным тренером назначен финский специалист Раймо Сумманен. Старшие тренеры — Игорь Никитин и Василий Тихонов. Однако эти экстренные меры не помогли в 1/8 финала «Авангард» проиграл Нефтехимику со счетом 0-3 (0:2, 2:6, 1:2). Команда завершила сезон на 12 месте.

Раймо Сумманен (2010—2011)

Ростислав Чада — «такой хоккей нам не нужен» (2011)

Второе пришествие Сумманена (2011-2015) 

 15 декабря 2012 года Раймо Сумманен был официально представлен команде, финн предложил команде начать все с чистого листа, забыть все старые обиды, и предупредил что собирается перестроить игру команды, что не неизбежно приведет к поражениям, но потом придут победы. Раймо как в зеркало глядел, из 7 первых матчей Авангард выиграл только 2 матча и набрал всего 7 очков из 21 возможных. Но затем пришли победы, причем на финише регулярного чемпионата Ястребы выиграли 6 матчей подряд, в том числе главного соперника за 1 место в дивизионе Салават Юлаев (5:2) и Ак Барс (4:3). Таким образом Авангард выиграл дивизион, что обеспечило 2 место в конференции и более слабого соперника в первом раунде Плей-офф. В 1/8 финала был пройден хабаровский Амур 4-0 (4:2, 4:3, 4:2, 3:1), в 1/4 Авангард скрестил клюшки с Металлургом Мг 4-1 (0:1 ОТ, 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 ОТ), в 1/2 финала Авангард разобрался с Трактором (Челябинск) 4-1 (1:3, 3:2 ОТ, 1:0, 3:1, 1:0) и в финале Кубка Гагарина встретился с принципиальным соперником московским Динамо, серия выдалась напряженной, команды оказались достаточно равными по составу и очень организованными в игровом плане, Авангард проиграл серию со счетом 3-4 (2:1, 1:2, 1:0, 2:1 ОТ, 2:3, 2:5, 0:1) и тем самым в первые в истории Континентальной хоккейной лиги завоевал серебряные медали чемпионата и Кубок Восточной конференции.

Статистика главных тренеров ХК «Авангард» на высшем уровне 

Примечание:
 До 1999 года за победу в основное время начислялось 2 очка.

См. также 
 ХК «Авангард» в чемпионатах страны

Тренеры ХК «Авангард» Омск